

Arte
 Assunta Passerini – dipinto a olio su tavola di Andrea del Sarto

Geografia 
 Cascine dei Passerini, frazione del comune lombardo di Terranova dei Passerini, provincia di Lodi
 Cassina dei Passerini – frazione del comune di Terranova dei Passerini 
 Terranova dei Passerini – comune lombardo della provincia di Lodi
 Villa Passerini – villa di Cortona, provincia di Arezzo
 Villa Passerini – villa di Scandicci, città metropolitana di Firenze
 Villa Passerini in Poggio ai Merli, villa storica toscana

Persone
 Angelo Passerini (1853-1940) – imprenditore e politico italiano
 Carlo Gambacorti-Passerini (1957) – medico, oncologo ed ematologo italiano
 Domenico Passerini (1723-1788) – pittore italiano
 Giambattista Passerini (1793-1864) – filosofo italiano
 Giovanni Passerini (1816-1893) – botanico, entomologo e micologo italiano
 Giuseppe Lando Passerini (1858-1932) – bibliotecario, critico letterario e dantista italiano
 Luigi Passerini Orsini de' Rilli (1816-1877) – genealogista, storico e politico italiano
 Lorenzo Passerini (1837-1915) – patriarca cattolico italiano
 Lucas Passerini (1994) – calciatore argentino
 Napoleone Passerini (1862-1951) – agronomo e botanico italiano
 Silvio Passerini (1469-1529) – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Walter Passerini (1948) – giornalista italiano